Centeno ist der Familienname folgender Personen:

 Chezka Centeno (* 1999), philippinische Poolbillardspielerin
 Julián García Centeno (* 1933), spanischer Ordensgeistlicher, emeritierter Apostolischer Vikar von Iquitos
 Mário Centeno (* 1966), portugiesischer Ökonom
 Walter Centeno (* 1974), costa-ricanischer Fußballspieler
 Yvette Centeno (* 1940), portugiesische Schriftstellerin